Vuilleumier ist der Familienname folgender Personen:

 François Vuilleumier (1938–2017), Schweizer Biologe
 Georges Vuilleumier (1944–1988), Schweizer Fußballspieler
 Gérard Vuilleumier (1905–1984), Schweizer Skispringer und Radsportler
 Grégoire Vuilleumier (* 1978), Schweizer Rapper, siehe Greis (Musiker)
 Henri Vuilleumier (1841–1925), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Jean Vuilleumier (1934–2012), Schweizer Journalist und Schriftsteller
 John Friedrich Vuilleumier (1893–1976), Schweizer Jurist und Schriftsteller
 Samson Vuilleumier (1804–1889), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Vuilleumier-Kreisprozess, thermodynamischer Prozess